Кыземшек — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кыземшек (быв. Щербаковка) — село в Восточно-Казахстанской области в подчинении городской администрации Семея.
 Кыземшек — посёлок в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.